Финал Кубка России по футболу 1995/1996 годов состоялся 11 мая 1996 года. «Локомотив» переиграл «Спартак» со счётом 3:2 и стал обладателем Кубка России.

Матч транслировался по ОРТ.

Путь к финалу

Ход финального матча 
Московские «Локомотив» и «Спартак» во второй раз встречались в рамках финала в истории кубков СССР и России. В финале Кубка СССР в 1957 году «Локомотив» выиграл со счётом 1:0, благодаря единственному голу нападающего железнодорожников Валентина Бубукина.

Счёт в матче был открыт уже на 10-й минуте: «Локомотив» вывел вперёд Алексей Косолапов. На 22-й минуте защитник «Спартака» Александр Липко сравнивает счёт, а ещё через 8 минут другой защитник Юрий Никифоров и вовсе выводит красно-белых вперёд, забив гол с пенальти. Но ещё до перерыва «Локомотиву» удалось восстановить равновесие: вновь отличается Косолапов, но уже после пробития 11-метрового штрафного удара.

Во втором тайме счёт оставался равным до самой концовки поединка. Но на 85-й минуте матче при участии всё того же Алексея Косолапова Юрий Дроздов нанёс по воротам соперника неотразимый решающий удар, разыграв с тем типичную спартаковскую «стенку». «Локомотив» в первый раз в своей истории стал обладателем Кубка России.

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки 
 Протокол матча на сайте ФК «Динамо»

Финалы Кубка России по футболу
Россия
Матчи ФК «Локомотив» Москва
Матчи ФК «Спартак» Москва
Футбольные соревнования в Москве
События 11 мая
Май 1996 года
1996 год в Москве